Das International Damen Grand Prix Leipzig 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Leipzig. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 26. Oktober bis 2. September 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Leipzig